Африканская философия — национальная философская мысль в странах Чёрной Африки. Оформилась в процессе деколонизации во второй половине XX века. В 1973 году был создан Межафриканский Совет по философии, имеющий свой печатный орган.

История развития 
Ещё в XIX веке Гегель полагал, что философия в Африке невозможна, однако с обретением независимости и формированием высшего образования в африканских странах стали появляться философские факультеты, философская публицистика и философские течения.

Вместе с тем африканские народы имеют философские традиции, сложившиеся намного ранее: помимо Северной Африки, где взаимопроникали древневосточная (в частности, древнеегипетская), эллинистическая, раннехристианская и мусульманская философия, это касается Эфиопии, где существовала философская школа  (1599—1692), которого сравнивают с Декартом. Также следует упомянуть уроженца современной Ганы, философа , жившего в эпоху Просвещения и получившего философское образование в Германии, а затем работавшего в университетах Галле, Виттенберга и Йены. Значительные интеллектуальные достижения Антона Амо сыграли важную роль в полемике XVIII—XIX веков о «способностях негра».

Родоначальником африканской этнофилософии считается бельгийский миссионер , опубликовавший в 1946 году книгу «Философия банту» (). По Темпельсу, онтология банту — это, прежде всего, теория сил. Анализируя мировоззренческие идеи бантуязычных народов, воплощенные в их религии и языке, он вычленил основополагающее понятие «жизненная сила», которым обозначил формы эманации божественной сущности, присутствующей в мире. Первым современным африканским философом стал руандийский аббат Алексис Кагаме, издавший в 1956 году книгу «Банту-руандийская философия бытия». Как и Темпельс, он исходил из существования коллективной и неизменной философии банту, однако выводил её в основном из данных анализа языка киньяруанда.

Новый этап в развитии африканской философии представляет собой концепция негритюда, основанная на ценностях эмоций, ритма и интуиции. Основоположниками негритюда считаются мартиникский франкофонный поэт Эме Сезер и сенегальский президент Леопольд Сенгор, но философскую формулировку, основанную на экзистенциализме и марксизме, ему дал Жан-Поль Сартр в эссе «Чёрный Орфей» (1949). В политической философии Африки существенную роль сыграли идеи темнокожих левых мыслителей — Уильяма Дюбуа (панафриканизм), Джулиуса Ньерере (социализм уджамаа), Кваме Нкрумы (коншиенсизм), Стива Бико (чёрное самосознание), Франца Фанона и других. Гуманистическое направление представляет собой философия убунту.

Представители 

 Франц Фанон (Мартиника-Алжир)
 Полен Хунтоджи (Бенин)
 Коч Барма Фалл (Гамбия)
 Алью Эбрима Чэм Джуф (Гамбия)
 Антон Вильгельм Амо (Гана-Германия)
 Кваме Энтони Аппиа (Гана)
 Квази Виреду (Гана)
 Кваме Нкрума (Гана)
 Ато Секи-Оту (Гана)
 Джабрил Тамир Ниань (Гвинея)
 Ахмед Секу Туре (Гвинея)
 Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа (США-Гана)
 Амилкар Кабрал (Гвинея-Бисау и Кабо-Верде)
 Ашиль Мбембе (Камерун-Франция)
 Кваме Гиеки (Кения)
 Али Мазруи (Кения-США)
 Джон Мбити (Кения-Швейцария)
 Генри Одера Орука (Кения)
 Нгуги Ва Тхионго (Кения)
 Эрнест Вамба диа Вамба (Демократическая республика Конго)
 Валентин-Ив Мудимбе (Демократическая республика Конго)
 Теофиль Обенга (Республика Конго)
 Амаду Ампате Ба (Мали)
 Чинуа Ачебе (Нигерия)
 Инносент Чилакa Оньевуеньи (Нигерия)
 Воле Шойинка (Нигерия)
 Алексис Кагаме (Руанда)
 Сулейман Бахир Диань (Сенегал)
 Шейх Анта Диоп (Сенегал)
 Леопольд Сенгор (Сенегал)
 Осман дан Фодио (Сокото)
 Нана Асма’у (Сокото)
 аль-Хадж Салим Сувари (народ сонинке)
 Джулиус Ньерере (Танзания)
 Аполло Каггва (Уганда)
 Окот П'Битек (Уганда)
 Тсенай Серекеберхан (Эритрея)
 Валда Хейват (Эфиопия)
 Зера Якуб (Эфиопия)
 Дэвид Бенатар (ЮАР)
 Стив Бико (ЮАР)
 Джон Лангалибалеле Дубе (ЮАР)
 Эския Мфахлеле (ЮАР)
 Давид Тео Голдберг (ЮАР-США)

Литература 
 Корнеев М. Я. Африканские мыслители XX в.: Эскизы к интеллектуальным портретам. — СПб., 1996.
 Корнеев М. Я. Новые штрихи в образе африканской философии (по материалам журнала «Philosophy East and West» за 90-е годы XX века)//Размышления о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий. К 75-летию профессора М. Я. Корнеева. , 2002. — С.252—255.
 Мава, Н. «Африканская философия» в свете диалектического и исторического материализма (на материале франкоязычной литературы) . — М.: 1985 — дисс. на соиск. ученой степени канд фил. наук по спец. — 09.00.03
 Сианар С. Дискуссия об африканской философии // Философские науки, 1980, № 4, с. I08-II5.
 Birt E. Identity and the Question of African philosophy // Philosophy East and West. Volume 41, Number 1. P.95—109.(1991)
 Peter O. Bodunrin Philosophy in Africa: Trends and Perspectives (1985: University of Ife Press)
 Paulin J. Hountondji African Philosophy: Myth and Reality (1983: Bloomington, Indiana University Press)
 Samuel Oluoch Imbo An Introduction to African Philosophy (1998: Rowman & Littlefield) ISBN 0-8476-8841-0

Ссылки 
 Философия Африки 
 Колесников А. С. Африканская философия в поисках идентичности 
 Корнеев М. Я. Новые штрихи в образе африканской философии 
 Корнеев М. Я. Хайдеггер и африканская философия. // Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур. / Отв. ред.: М.Я. Корнеев, Е.А. Торчинов. —	С.-Пб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — C.257—272. 
  Современная африканская философия / Кохановский В., Яковлев В. История философии

Африканская философия